Робиньо:

 Робиньо (род. 1984) — бразильский футболист, игрок бразильского «Сантоса».
 Робиньо (род. 1983) — бразильский и российский игрок в мини-футбол.